Lula kan henvise til:
 Luiz Inácio da Silva – Brasiliens præsident 2003-2011, kendt som Lula
 Lula (Italien) – Italiensk by og kommune på Sardinien